Список альбомов № 1 в Австралии в 2012 году включает в себя музыкальные альбомы  занимавшие в 2012 году первое место в австралийском хит-параде ARIA Charts.

Альбомы

См. также 
Список альбомов № 1 в Австралии в 2018 году

Ссылки 
 

Списки альбомов № 1 2012 года
Хит-парады Австралии